Самаза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Бордо, 50 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 319 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 817,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Самазан на сайті французького Національного інституту географії
 Самазан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самазан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самазан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самазан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна